Акант може да се отнася за:

 Акант, растението меча стъпка
 Акант, архитектурен и декоративен орнамент
 Акант, древногръцки град